Adam Siao Him Fa (ur. 31 stycznia 2001 w Bordeaux) – francuski łyżwiarz figurowy pochodzenia maurytyjskiego, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2022), Mistrz Europy (2023), zwycięzca zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series, mistrz Francji (2023).

Jego rodzice pochodzą z Mauritiusu. Wyemigrowali do Francji przed jego narodzinami.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Francuscy łyżwiarze figurowi
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Francuzi pochodzenia maurytyjskiego
Ludzie urodzeni w Bordeaux
Urodzeni w 2001